Чекалюк Вероніка Василівна (1980) — PR технолог, іміджмейкер, публіцист, державний службовець 10 рангу, кандидат наук з соціальних комунікацій(2008). Член Спілки журналістів України.
 Чекалюк Емануїл Богданович (1909) — український вчений, інженер нафтової та статистичної термодинаміки, Доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки УРСР.

Українські прізвища